Алабин може да се отнася за:
 Пьотър Алабин – руски общественик и историк (1824 – 1896)
 Граф Пьотър Алабин (улица в София) - улица в София